Pasional (lat. passionale - knjiga o mučeništvima, od lat. passio - muka) je knjiga o kršćanskim mučenicima. U njoj je opisano mučeništvo i smrt jednog ili više mučenika.

Izvori 

Kršćanstvo